Kenya Revenue Authority steht für

* Kenya Revenue Authority (Behörde), die Steuerbehörde Kenias.
 Kenya Revenue Authority FC, ein kenianischer Fußballverein.